Пуерто де ла Хоја има више значења:

 Пуерто де ла Хоја (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пуерто де ла Хоја (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику